И́горь Ким (12 января 1966, Уштобе) — инвестор, банкир, заслуженный экономист Российской Федерации, реализовавший более 30 сделок по приобретению и консолидации активов (M&A) с участием как российских, так и зарубежных финансовых институтов. Является основным акционером АО «Экспобанк» (Россия).
Состояние Кима российское издание делового журнала Forbes в 2013 году оценивало в $460 млн.

Биография 
Игорь Ким родился 12 января 1966 года в городе Уштобе Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1990 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика» по квалификации экономист-математик.

По окончании вуза занялся бизнесом, создав на базе студенческого стройотряда кооператив. Позднее осуществлял торговлю на одной из многочисленных в то время товарно-сырьевых бирж. В 1992 году стал одним из учредителей «Русского народного банка» (РНБ). Банковской деятельностью занимается более 20 лет.

Дважды входил в сотню самых богатых людей по данным журнала Forbes Russia, в 2009 ($0,4 млрд) и 2011 годах ($0,5 млрд).

Банковская деятельность 
 1993 — стал основным владельцем КБ «Русский народный банк», став вначале заместителем председателя Правления, позднее председателем Правления.
 1995 — назначен Председателем Правления КБ «Русский народный банк».
 1998—2004 — председатель Правления, а затем и председатель Совета директоров Сибакадембанка.
 2001—2004 — председатель правления Банка «Каспийский» (Казахстан).
 2004 — вошел в состав Совета директоров Уралвнешторгбанка, став его Председателем.
 2005 — держатель контрольного пакета акций Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка.
 2006 — объединил два банка в один под брендом «УРСА Банк», став Председателем Совета директоров нового финансового учреждения.
 2008 — акционеры УРСА Банка и МДМ-Банка приняли решение об их слиянии, при этом Игорь Ким возглавил Правление и вошел в состав Совета директоров объединенного банка «МДМ Банк».
 2010 — покинул Правление «МДМ Банка».
 2011 — совместно с партнерами приобрел у банковской группы «Барклайс» (Barclays) ООО «Барклайс Банк» и вернул купленному активу его изначальное наименование «Экспобанк».
 2012 — приобрел дочерний банк «ВестЛБ Восток» у крупного европейского коммерческого банка WestLB AG. При участии ООО «Экспобанк» приобрел компанию «ФБ-Лизинг» — у VR Leasing AG (впоследствии присоединенную к ООО «Экспобанк») и LBBW Bank CZ a.s., который был переименован в Expobank CZ a.s.
 2015 — ООО «Экспобанк» приобрел 100 % МАК-банка у алмазодобывающей компании «АЛРОСА», который также был присоединен к ООО «Экспобанк».
 В ноябре 2015 года ООО «Экспобанк» и группа Royal Bank of Scotland договорились о покупке дочернего банка RBS в России — «Королевского банка Шотландии» ЗАО. 1 апреля 2016 года сделка была успешно завершена. По состоянию на 1 августа 2016 года банк был присоединен к ООО «Экспобанк». В рамках проведения премии Achievement Awards  9 июня 2016 года, журнал EMEA Finance, признал сделку по приобретению российской «дочки» «Королевского банка Шотландии» лучшей на рынке M&A в 2015 году.
 В декабре 2017 года ООО «Экспобанк» успешно завершило сделку с турецким «Япы Кредит Банк» (Yapi ve Kredi Bankasi A.S.)  по покупке 100% акций АО «АКБ «Япы Креди Банк Москва». Япы Креди Банк Москва — первый турецкий банк, появившийся в России: в 1988 году в качестве Представительства, а в 1993 году — как обладатель лицензии ЦБ РФ.
 В 2018 году завершен процесс интеграции «Япы Кредит Банк» (Yapi ve Kredi Bankasi A.S.) с «Экспобанком».
 Также в этом году «Экспобанк» объявил о сделке по покупке 15% акций «СДМ-Банка» у Европейского банка реконструкции и развития . Для «Экспобанка» сделка стала портфельной инвестицией.
 В 2019 году «Экспобанк» пришёл к соглашению с акционерами ПАО «Курскпромбанк» о приобретении контрольного пакета акций последнего .

Экспобанк 

АО «Экспобанк» — современный частный российский банк. Успешно работает на рынке более 28 лет в сегменте крупного бизнеса, МСБ, автокредитования и розницы.

«Экспобанк» входит в топ-50 крупнейших банков России, ему присвоены следующие рейтинги:
 «Эксперт РА»: «ruА-», прогноз «стабильный» прогнозом (апрель 2022 года);
 НКР: «A-.ru», прогноз «стабильный» (май 2022 года).

Прочая предпринимательская деятельность 
Был одним из основателей компании-ресторатора «Фуд-мастер» (дочерние компании: «Вилка-Ложка», «Печки-лавочки», «Рыба. Рис»), долю в которой продал в 2007 году.

Стипендиальная программа 
В Новосибирске Игорь Ким учредил именную стипендию для студентов экономического факультета НГУ  . Ее цель — выявить талантливых студентов и вызвать у них интерес к банковской деятельности.
За 4 года в программе приняли участие более 400 человек, выплачено 22 стипендии.

Награды и отличия 
Дважды признавался «Банкиром года» в России, в 2003 и 2009 годах. В 2006 году награждён Почетным знаком «За честь и доблесть» Всероссийской Общественной премии «Российский Национальный Олимп». В 2018 году Игорю Киму присвоено Почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» (Указ от 25 октября 2018 года № 608 о награждении за заслуги в области экономики и финансов, а также многолетнюю добросовестную работу) .

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Предприниматели России
Выпускники Новосибирского государственного университета